Кадамовка — топоним:

 Кадамовка — река в Ростовской области.
 Кадамовка — железнодорожная станция в Ростовской области.

См. также 
 Верхняя Кадамовка
 Мокрая Кадамовка
 Кадамов
 Новокадамово
 Кадамовский
 Сидорово-Кадамовский